Унда:
 Унда — село в Балейском районе Забайкальского края
 Унда — река в Забайкальском крае России.
 Унда — геологический памятник на Борщовочном хребте.
 Унда, Майдер (род. 1977) — испанская спортсменка, борец вольного стиля, призёр Олимпийских и Европейских игр, чемпионатов мира и Европы.